Le tournoi de Prague est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2016, classée en catégorie International, se dispute du 25 au .

Lucie Šafářová remporte le simple dames. En finale, elle bat Samantha Stosur, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margarita Gasparyan et Andrea Hlaváčková.

Faits marquants 
 La Tchèque Lucie Šafářová remporte le tournoi en s'imposant en 3 sets (3-6, 6-1, 6-4) face à l'Australienne Samantha Stosur.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Prague
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2016
Prague
Sport en Tchéquie en 2016
Tennis en avril 2016